Happenings – album di Oliver Nelson, Hank Jones e Clark Terry del 1967
 Happenings – album di Bobby Hutcherson del 1967

 The Happenings – gruppo musicale statunitense, attivo negli anni Sessanta